La stagione 2010 dell'European F3 Open è stata la decima del campionato European F3 Open, precedentemente conosciuto come campionato spagnolo di F3. La serie principale è stata vinta dal pilota spagnolo Marco Barba.

La pre-stagione

Calendario
Il calendario venne annunciato dalla FIA il 18 dicembre 2009. Il calendario venne poi modificato l'8 febbraio 2010.

Piloti e team

Tutte le vetture sono spointe da motori Toyota.

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica piloti
I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:

Classifica Copa F306/300
I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:

Classifica team
I punti sono assegnati secondo lo schema seguente; prendono punti solo le prime vetture classificate per ogni team:

Note

Collegamenti esterni
 

Formula 3 2010
2010